est un mot arabe signifiant « pardon », « indulgence ». C'est le nom verbal du verbe .

Il est utilisé comme prénom ou surnom épicène transcrit Ghofrane, Ghofran, Ghufran, Ghufron ou encore Ghfran.

Personnes

Femmes 
 Laila Ghofran (1961-), chanteuse marocaine ;
 Ghofrane Haddaoui (1980 ou 1981-2004), victime de lapidation à Marseille ;
 Ghofrane Mohamed (Ghfran Almouhamad) (1989-), hurdleuse olympique syrienne ;
  (1992-), chanteuse tunisienne candidate de la saison 1 d'Arab Idol.

Hommes 
  (1753-1820), théologien chiite indien ;
  (1960-2008), djihadiste indonésien ;
  (1992-), taekwendoïste olympique égyptien.

Toponymes

Villes 
 , village du gouvernorat de Dhamar, au Yémen.

Bâtiments 
 , imambara de Lucknow, en Inde, édifiée au début des années 1790 ;
 , mausolée du district de Kuala Kangsar, en Malaisie, achevé en 1915 ;
 , mosquée de Singapour, achevé en 1990.

Littérature 
 , ouvrage classique d'Abu-l-Ala al-Maari (973-1057) ;
 Ghufran, rituel de purification des Bene Tleilax, secte fanatique de l'univers de Dune, décrit par Frank Herbert dans Les Hérétiques de Dune (1984).

Prénom arabe